Niemcy:
 Lingen – dzielnica miasta Halver
 Lingen (Ems) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland
 Lingen – były powiat
 Hrabstwo Lingen

Osoby:
 Theo Lingen – niemiecki aktor
 Ursula Lingen – austriacka aktorka
W Wielkiej Brytanii:
 Lingen – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)